Cossurella är ett släkte av ringmaskar. Cossurella ingår i familjen Cossuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Cossurella